Degré Alajos (1819–1896) ügyvéd
Degré Alajos (1909–1984) jogtörténész, az előbbi unokája